John Howard (1726–1790) – angielski filantrop, reformator więziennictwa
 John Howard (1888–1937) – kanadyjski lekkoatleta, olimpijczyk
 John Howard (1912–1999) – brytyjski oficer dowodzący operacją Deadstick w 1944
 John Howard (1913–1995) – amerykański aktor filmowy i telewizyjny
 John Howard (ur. 1939) – australijski polityk
 John Howard (ur. 1947) – amerykański kolarz, trzykrotny olimpijczyk
 John Howard (ur. 1952) – australijski aktor telewizyjny, filmowy i teatralny
 John Howard (ur. 1981) – mikronezyjski lekkoatleta, dwukrotny olimpijczyk
 John Howard Davies (1939–2011) – brytyjski aktor filmowy
 John Howard Northrop (1891–1987) – amerykański biochemik, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii